Az 1990–1991-es magyar női kézilabda-bajnokság a negyvenedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Az Építők SC új neve 1991. februárjától Hargita KC lett. A Secotex Szegedi Textilművek SE neve 1991 tavaszán Szegedi ESK-ra változott.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1992
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1990
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag